La vincitrice della prima edizione del torneo è Sabine Lisicki che ha battuto per 7-5, 6-3 Karolína Plíšková.

Teste di serie 

  Sabine Lisicki (campionessa)
  Daniela Hantuchová (secondo turno) 
  Karolína Plíšková (finale)
  Christina McHale (primo turno)

  Zheng Jie (quarti di finale)
  Yanina Wickmayer (secondo turno) 
  Jana Čepelová (quarti di finale)
  Anna Schmiedlová (primo turno)

Qualificate 

 Jarmila Gajdošová (quarti di finale)
 Zhang Kailin (secondo turno)

  Zhu Lin (secondo turno)
  Elizaveta Kuličkova (primo turno)

Lucky Loser

  Misa Eguchi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Hong Kong Open 2014
WTA Tour 2014